«Пи́сьма с По́нта», также «Пи́сьма с берего́в По́нта», «Посла́ния с По́нта» () — цикл стихотворных посланий в четырёх книгах древнеримского поэта Публия Овидия Назона, написанный им в понтийской ссылке в начале I века нашей эры. «Письма с Понта» являются продолжением «Скорбных элегий» Овидия — предыдущего цикла, написанного им в ссылке.

История создания и адресаты 
В 8 году нашей эры римский император Октавиан Август приговорил Овидия к пожизненной ссылке на окраину Римской империи в город Томы (ныне - Констанца, Румыния) на берегу Понта Евксинского. После смерти Августа в 14 году престол императора занял Тиберий и Овидий стал надеяться на помилование и освобождение, однако спустя 9 лет в 17 году, умер так и не дождавшись разрешения на возвращение в Рим и прожив все свои последние годы в Томах. За время понтийской ссылки Овидий написал пять книг «Скорбных элегий» и четыре книги «Писем с Понта», а также поэму-инвективу «Ибис» и дидактическую поэму «Наука рыболовства».

Четыре книги «Писем с Понта» включают в себя в общей сложности 46 стихотворных посланий (эпистол), написанных элегическими двустишиями. В отличие от «Скорбных элегий», продолжением которых являются «Письма», каждая эпистола здесь имеет конкретного названного адресата. Эпистолы адресованы или жене, или друзьям Овидия. Биографические сведения о большинстве из них скудны, подробные сведения о их жизни вообще отсутствуют. Немало информации дают непосредственно послания Овидия.

Тематика 
Выделяются 4 основных темы, фигурирующие в посланиях: невзгоды изгнания, память друзей и мысли о прошлом, надежда на помилование и мысли о будущем, поэзия.

Значение 
Наряду со «Скорбными элегиями» «Письма с понта» являются важным источником о жизни гетов и сарматов, населявших в начале нашей эры восточное и северо-восточное Причерноморье

Издание на русском языке

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Первая книга «Писем с Понта»  в переводах  А. В. Парина
 Вторая книга «Писем с Понта» в переводах М. Л. Гаспарова, З. Н. Морозкиной
 Третья книга «Писем с Понта»  в переводах З. Н. Морозкиной, Н. Д. Вольпин
 Четвёртая книга «Писем с Понта»  в переводах Н. Д. Вольпин, М. Л. Гаспарова 

Произведения Овидия
Литературные произведения по алфавиту
Книги I века
Литература на латинском языке
Письма